Gorodiec – nazwa miejscowości w Rosji

 Gorodiec – miasto w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Gorodiec – wieś w osiedlu wiejskim Mierlinskoje rejonu krasninskiego w obwodzie smoleńskim
 Gorodiec – wieś w osiedlu wiejskim Zaborjewskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim